Хван Хи Чхан (; 26 января 1996, Чхунчхон, Республика Корея) — южнокорейский футболист, нападающий английского  клуба «Вулверхэмптон Уондерерс» и сборной Республики Корея.

Клубная карьера 
Хван — воспитанник южнокорейского клуба «Пхохан Стилерс».

В 2015 году перешёл в австрийский клуб «Ред Булл». Поначалу Хван выступал за фарм-клуб «быков» — команду «Лиферинг», в составе которой ему удалось забить 30 голов в 31 матче. Дебют Хвана за основную команду состоялся 6 декабря 2015 года в матче против «Маттерсбурга».

31 августа 2018 футболист был отдан в аренду в немецкий клуб «Гамбург». 18 сентября 2018 года в матче против «Динамо Дрезден» игрок забил свой первый гол за новый клуб, матч закончился со счетом 0:1.

8 июля 2020 года Хван перешёл в «РБ Лейпциг». Контракт рассчитан на 5 лет.

Летом 2021 на правах аренды перешел в английский «Вулверхэмптон» до конца сезона с правом выкупа. 26 января 2022 года, проведя пол сезона за команду, был выкуплен за 16,7 миллионов евро, перейдя в «Вулверхэмптон» в летнее трансферное окно 2022 года.

Карьера в сборной 
Хван представлял свою страну на юношеском и молодёжном уровнях. В 2016 году он был вызван в состав олимпийской сборной на Олимпийские игры.

Футболист был включён в состав сборной на кубок Азии 2019 года. 22 января забил первый гол сборной Южной Кореи в 1/8 финала против сборной Бахрейна. В итоге корейцы победили в дополнительное время со счётом 2:1 и вышли в четвертьфинал.

Статистика 
По состоянию на 29 июля 2020 года

Достижения 
 «Ред Булл Зальцбург»
 Чемпион Австрии (4): 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20
 Обладатель Кубка Австрии (3): 2015/16, 2016/17, 2019/2020

Примечания

Ссылки 

Футболисты Республики Корея
Игроки сборной Республики Корея по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Республики Корея по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Лиферинг»
Игроки ФК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки ФК «Гамбург»
Игроки ФК «РБ Лейпциг»
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»